The Squatter's Daughter – film del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Squatter's Daughter – film del 1910 diretto da Bert Bailey
 The Squatter's Daughter – film del 1933 diretto da Ken G. Hall